Osoby o tym nazwisku:
 Sławomir Jodłowski – polski artysta fotograf
 Tomasz Jodłowski – polski fotograf
 Wojciech Jodłowski – polski naukowiec
 Zygmut Jodłowski – polski ekonomista, działacz społeczny